Cabárceno puede referirse a:
 Cabárceno, localidad del municipio de Penagos, en Cantabria (España).
 Parque de la Naturaleza de Cabárceno, parque zoológico situado en la anterior localidad, que cuenta con numerosas especies de animales.
 Caldero de Cabárceno, una pieza emblemática de la Edad del Bronce hallada en la vertiente meridional del macizo de Peña Cabarga, en Cantabria (España).